Jayah kan syfta på:

Geografi

Jemen 

 Jayāḩ, subdistrikt, Hajjah,

Liberia 

 Jayah (distrikt i Liberia), Grand Bassa County, 

Robotskapade Jemenförgreningar
Robotskapade Liberiaförgreningar